San Vicente ("São Vicente" em espanhol) pode se referir a:

Lugares

San Vicente (partido) - município (partido) da província de Buenos Aires, na Argentina.
 San Vicente - um município da província de Buenos Aires.
 San Vicente - um município do departamento San Alberto, na província de Córdoba.
 San Vicente - um município do departamento Guaraní, na província de Misiones.
 San Vicente - um município do departamento Castellanos, na província de Santa Fe.

Colombia 
 San Vicente - localidad del departamento de Antoquia;
 San Vicente de Chucurí - localidad del departamento de Santander;
 San Vicente de Caguán - cidade do departamento de Caquetá, na Colômbia

San Vicente de Tagua Tagua - comuna da província de Cachapoal, localizada na Região de O'Higgins

San Vicente (departamento) - departamento de El Salvador
 San Vicente (El Salvador) - um município e capital do departamento de San Vicente.

San Vicente del Raspeig - um município da província de Alicante;
 San Vicente de Alcántara - um município da província de Badajoz;
 Sant Vicenç dels Horts - um município da província de Barcelona;
 San Vicente de la Barquera - um município da província de Cantabria;
 San Vicente de la Sonsierra - um município da província de La Rioja;
 Sant Vicenç de Castellet - um município da província de Barcelona;

San Vicente Pacaya - município do departamento de Escuintla

San Vicente Centenario - cidade do departamento de Santa Bárbara.

San Vicente de Cañete (distrito) - distrito na província de Cañete, situada em Departamento de Lima
 San Vicente de Cañete -  capital da Província de Cañete, situada no Departamento de Lima

San Vicente (Assunção) - bairro da cidade de Assunção

Ver também 
 São Vicente
 Saint-Vincent

Desambiguação
Desambiguações de topônimos